Il singolare del torneo di tennis Virginia Beach Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-2, 4-6, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Beach Open 1977